Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1658–1729), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen 
 Sophie Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1674–1711), welfische Prinzessin und Kanonissin im Stift Gandersheim